Sacconi es un apellido de 
origine italiano que puede hacer referencia a :

 Antonio Sacconi (1885-1958), ajedrecista y compositor de ajedrez italiano.
 Deyvid Sacconi (1987-), futbolista brasileño.
 Giuseppe Sacconi (1854-1903), arquitecto italiano.